Rather ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Rather von Verona (um 887–974), Theologe und Bischof von Verona und Lüttich
 Dan Rather (* 1931), US-amerikanischer Journalist